Канзё:
 Канзё — биосферный резерват во Вьетнаме.
 Канзё () — уезд города Хошимин, Вьетнам.